738 км, 738-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 738 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 293079 
  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 429017
 738 км — разъезд, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 523519